General Conesa bezeichnet:
* General Conesa (Buenos Aires), Hauptort des Partido Tordillo, Provinz Buenos Aires, Argentinien
 General Conesa (Río Negro), Hauptort des Departamento Conesa, Provinz Río Negro, Argentinien

Siehe auch:
 General Emilio Conesa (1821–1873), argentinischer Militär